

Geografia 
Casa Zambelli – edificio di interesse architettonico, a Forlì
Villa Folco Zambelli – villa storica di Meolo
 Villa Manolesso Ferro Levi Folco Zambelli Ferro Chiozzi Sorgato – villa storica di Ponzano Veneto

Persone 
Albino Zambelli – bobbista italiano
Andrea Zambelli – bobbista italiano
Andrea Zambelli – economista italiano
Bruno Luigi Zambelli, calciatore italiano
Carlotta Zambelli – ballerina italiana
Marina Zambelli, pallavolista italiana
Alessandra Zambelli, pallavolista italiana
Albino Zambelli, bobbista italiano
Andrea Zambelli, bobbista italiano
Corrado Zambelli – bassista italiano
Damiano Zambelli – intarsiatore e religioso italiano
Eugenio Zambelli – in arte Dino, cantante italiano
Giovanni Zambelli, patriota italiano
Ilario Zambelli – militare e partigiano
Marco Zambelli – calciatore italiano
Marina Zambelli – pallavolista italiana
Michele Zambelli – velista italiano
Sandro Zambelli – Presidente della Juventus
Stefano di Antoniolo Zambelli – intarsiatore ligneo (Basilica di San Pietro (Perugia))

Sport 
Pallavolo Zambelli Orvieto – squadra di pallavolo femminile
Reggiana Refrattari Zambelli – storica squadra di calcio femminile di Reggio Emilia

Altro 
 Peteinosaurus zambelli – uno dei più antichi rettili volanti